Vile имеет много значений:

Музыка 
 Vile (альбом) — пятый студийный альбом американской брутал-дэт группы Cannibal Corpse.
 Vile (группа) — американская брутал-дэт группа.
 Vile — название песни рок-музыканта Грола Дэйва